Osoby o tym nazwisku:
 Elżbieta Krysińska – polska lekkoatletka i wioślarka, olimpijka. 
 Krystyna Kowalska-Krysińska – polska malarka i pedagog
 Olga Podfilipska-Krysińska – polska złotniczka